

Данкув — село в гміні Стшельце-Краєнське Стшелецько-Дрезденецького повіту Любуського воєводства
 Данкув — село в гміні Ліпе Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Данкув — село в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Данкув — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства